Last Exit, qui signifie « dernière sortie » en anglais, peut désigner :

Musique 
 Last Exit, un groupe britannique de jazz fusion ;
 Last Exit, un groupe américain de free-jazz ;
 Last Exit, un album de Traffic sorti en 1969 ;
 Last Exit, un album des Junior Boys sorti en 2004 ;
 Last Exit, un album de The Crumbs sorti en 2004 ;
 Last Exit, une chanson de Pearl Jam parue en 1994 sur l'album Vitalogy.

Film 
 , un film danois de David Noel Bourke sorti en 2003 ;
 Issue fatale (), un téléfilm canadien sorti en 2006 avec Kathleen Robertson.